Vladimir Belov, un héros de la Fédération de Russie ;
 Vladimir Belov, un joueur d'échecs ;
 Vladimir Belov, un joueur de handball ;
 Vladimir Belov, un pianiste.